Vilenica (planina u BiH), planina u srednjoj Bosni, pored Travnika.
 Vilenica (Travnik, BiH), naselje u općini Travnik.
 Vilenica (magično biće), Harry Potter.
 Vilenica (špilja), špilja u Sloveniji.